Lammbach ist ein Gewässername:

 Lammbach (Brienzersee), nordöstlicher Zufluss des Brienzersees bei Schwanden bei Brienz, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Lammbach – drei rechte Zuflüsse des Lambachs (!) (zur Taubkyll, zur Kyll) an der Kreisgrenze von Ormont, Landkreis Vulkaneifel zu Roth bei Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, beide Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Oberer Lammbach
 Mittlerer Lammbach
 Unterer Lammbach
 Lammbach (Nims), linker Zufluss der Nims an der Irrelermühle, Ortsgemeinde Irrel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Lammbach, andere Namensform des Lambach (Radenbach), rechter Zufluss des Radenbachs in  Fischbach-Oberraden, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Lammbach (Traubach), linker Zufluss des Traubachs oder Troubachs (zum Lombach) bei Lammsbrügg, Gemeinde Habkern, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern

Siehe auch:
 Lambach